Vizela peut désigner :
au Portugal :
Vizela, ville et municipalité du district de Braga ;
la Vizela, rivière coulant dans la même région.

Le nom de Vizela est également une composante du nom :
de plusieurs paroisses civiles de la municipalité de Vizela :
 Santo Adrião de Vizela
 São João de Caldas de Vizela
 São Miguel de Caldas de Vizela
 São Paio de Vizela
de Vizela ou São Jorge de Vizela, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras.